La ligne de Varsovie à Słubice (ou ligne n°3) est une ligne ferroviaire de Pologne qui relie les villes de Varsovie et Słubice. Elle se prolonge jusqu'à Berlin via Francfort-sur-l'Oder.

Histoire

En  est lancé par Stanislaw Poninski gouverneur de la diète provinciale et Eugene Naumann le maire de Poznan le projet de relier par voie ferrée la ville de Poznan à Francfort. La ligne Berlin-Poznan via Francfort est ouverte en 1870. En 1888 l'état prussien prolonge la ligne de Poznan à Września.

Caractéristiques

Exploitation 

Le service voyageurs est assuré entre Varsovie et Berlin depuis 2002 par les express Eurocity avec des unités Class 44 Husarz.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Transport ferroviaire en Pologne

Liens externes 
 

Słubice
Varsovie
Varsovie
Varsovie